Okręty US Navy o nazwie USS  "George Washington":
 Pierwszy . W służbie w latach 1798-1802.
 Drugi  był niemieckim liniowcem zwodowanym w 1908. Przejęty i przerobiony na transportowiec wojska. Sprzedany na złom w 1951.
 Trzeci  był okrętem prototypowym okrętów podwodnych typu George Washington. W służbie w latach 1959-85.
 Czwarty  jest szóstym lotniskowcem typu Nimitz. W służbie od 1992.

Zobacz też

George Washington